

Persone

Le Pautre o Lepautre 
 Antoine Le Pautre (1621-1691) –  architetto, decoratore e incisore francese
 Jacques Lepautre (1653-1684) – incisore francese
 Jean Le Pautre (1618-1682) – incisore francese
 Pierre Lepautre (1659-1744) – scultore francese